Melodram oder Melodrama steht für:

 ein Theatergenre, siehe Melodram (Theater)
 ein Filmgenre, siehe Melodram (Film)
 eine Verbindung von Instrumentalmusik, Bewegung und gesprochener Sprache, siehe Melodram (Musik)
 eine Literaturgattung, siehe Melodram (Literatur)
 ein Synonym für Oper als Übersetzung des italienischen Begriffs melodramma, siehe Oper
 Melodrama (Album), Studioalbum der neuseeländischen Sängerin Lorde

Siehe auch